Лабор Нуева има више значења:

 Лабор Нуева (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лабор Нуева (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику